Chesterfield (Engeland), een lokaal district in graafschap Derbyshire
 Chesterfield FC, een voetbalclub uit Chesterfield
 Station Chesterfield, een spoorwegstation in Engeland
 Chesterfieldmeubel, klassieke Oudengelse meubelstijl
 Chesterfield (sigarettenmerk), een sigarettenmerk
 Cornelius Chesterfield, een personage uit de stripserie De Blauwbloezen

Locaties in de Verenigde Staten 
 Chesterfield (Illinois)
 Chesterfield (Indiana)
 Chesterfield (Missouri)
 Chesterfield (New Hampshire)
 Chesterfield County (South Carolina), een county in South Carolina
 Chesterfield (South Carolina), een plaats in bovengenoemd county
 Chesterfield County (Virginia), een county in Virginia

Zie ook 
 Chesterfield Court House, een plaats in de Amerikaanse staat Virginia